Alain Zoller, parapentiste suisse ;
 Friedrich von Zoller (1762-1821), militaire allemand au service de la France, du Saint Empire et du royaume de Bavière ;
 Günter Zöller (1948-), patineur artistique allemand ;
 Hugo Zöller (1852-1933), explorateur et journaliste allemand ;
 Oskar von Zoller (1809-1866), militaire bavarois ;
 Peter Zoller (1952-), physicien théoricien autrichien ;
 Robert Zoller (1961-), skieur alpin autrichien ;
 Viktor Zoller (1912-1947), soldat SS allemand.